Дымовая завеса:

 Дымовая завеса — вид маскировки, с применением дыма или аэрозоля.
 Дымовая завеса — российская рэп-группа из Москвы.